Фьоренцуола-д'Арда () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Пьяченца.

Население составляет 14805 человек (2008 г.), плотность населения составляет 239 чел./км². Занимает площадь 60 км². Почтовый индекс — 29017. Телефонный код — 0523.

Покровителем коммуны почитается святой Флорентий Оранжский, празднование 17 октября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики